Barla Szabó József (1841–1889) református lelkész, országgyűlési képviselő
 Barla Szabó József (1883–1960) orvos, országgyűlési képviselő